Лістер () — англійське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Лістер (прізвище)

Топоніми 

 Лістер — гора (4025 м) хребта Королівського товариства в Землі Вікторії (Східна Антарктида).
 Лістер — льодовик, у хребті Королівського товариства, в Землі Вікторії (Східна Антарктида).